Linnert ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Linnert (1885–1949), deutscher Politiker (DDP, FDP)
 Karoline Linnert (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Peter Linnert (* 1934), deutsch-österreichischer Wirtschaftswissenschaftler